Атекоско има више значења:

 Атекоско, Сан Николас Атекоско (Сан Агустин Мескититлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атекоско (Тијангистенго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Атекоско (Акистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Атекоско (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику